

Парскі — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Парскі — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства